Clathraria är ett släkte av koralldjur. Clathraria ingår i familjen Melithaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Clathraria